Эрихсон () — немецкая фамилия. Известные носители:

Известные представители 
 Эрихсон, Адольф Эрнестович (1862—1940) — русский архитектор.
 Эрихсон, Вильгельм Фердинанд (1809—1848) — немецкий энтомолог.